Oglavci su naselje Općine Rogoznica u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalaze se oko 4 kilometra sjeverno od Rogoznice.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 13 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Rogoznica